Saas ist der Name folgender Orte:

 Saas (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Saas (Goldkronach), Ortsteil der Stadt Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Saas (Mönchengladbach), Honschaft im Mönchengladbacher Stadtteil Rheindahlen
 Saas (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Saas, ehemalige Gemeinde im Kanton Wallis, siehe Saastal #Munizipalgemeinden
 Saas im Prättigau, Ortsteil der Gemeinde Klosters-Serneus, Kanton Graubünden
 Saas (französisch Sampont), Ortsteil von Arlon, Provinz Luxemburg, Belgien
 Rivière-Saas-et-Gourby, Gemeinde im Département Landes, Frankreich

SaaS steht für:
 Software as a Service, ein Teilbereich des Cloud Computings

SAAS steht für folgende Organisationen:
 Société Anonyme des Ateliers de Sécheron, Schweizer Elektrotechnikhersteller
 Staatliches Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz, Strahlenschutzbehörde der DDR

Siehe auch:
 Saaß
 Sas
 SSAS
 Szasz

Abkürzung